Roover oder de Roover ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel de Roover (1890–1971), belgischer Industrieller und Bankier
 Raymond de Roover (1904–1972), belgisch-amerikanischer Wirtschafts- und Mentalitätshistoriker
 Sepp De Roover (* 1984), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rover
 Rohwer